

Patronyme 

 André Gardère (1913-1977), escrimeur français ;
 Edward Gardère (1909-1997), escrimeur français ;
 Michel Gardère (1947- ), journaliste et écrivain français.

Autres 
 Le Studio Adrien Gardère, studio de design français spécialisé dans la scénographie de musée.

Voir aussi 
 
Patronyme français